Chapak Rūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mīān Melk, ort, Mazandaran, 
 Chapak Rūd (vattendrag i Iran), Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar